Памятник пионерам-героям (Памятник учащимся и учителям школы № 3) — памятник пионерам Великой Отечественной войны в городе Лысьва Пермского края.

Этот памятник посвящён учащимся и учителям лысьвенской школы № 3, погибшим на фронтах войны. На вечере встречи «20 лет спустя» те, кто в 1941 году учился в школе, решили увековечить память своих учеников и учителей, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны. Был объявлен сбор средств. С подписными листами в городе обошли более трехсот квартир выпускников. Старейшая учительница школы Е. И. Самойловова отправила больше 600 писем выпускникам по все стране. Необходимые деньги были собраны.

Открытие памятника состоялось в ноябре 1974 года. Местом монумента стала площадка рядом со школой на улице Мира, автор — местный скульптор Л. А. Кузнецова. Скромная композиция представляет собой окольцованную красным пионерским галстуком руку, сжимающую автомат. Рядом с памятником имеется белая стела с мемориальными досками, на которых написаны 105 фамилий погибших учеников и текст: «И у мертвых, безгласных есть отрада одна — мы за Родину пали, но она спасена!» Сверху стелы установлен барельеф воинов Красной армии.

В связи с реконструкцией школы № 3 композицию перенесли в другое место, и теперь она расположена во дворе самой школы.

Интересно, что на мемориальной доске указано имя Леонида Владимировича Мезенцева (1924—1943), который окончил школу в 1942 году и в сентябре этого же года был призван на службу в армию. Погиб в декабре в 1943 года.

Примечания

Ссылки 
 Монументальные памятники города Лысьвы 
 ЛЫСЬВА, ПАМЯТНИК УЧАЩИМСЯ И УЧИТЕЛЯМ ШКОЛЫ № 3 
 Памятники пионерам-героям Великой Отечественной войны 

Здания и сооружения Лысьвы
Памятники Пермского края
Скульптуры 1974 года
Здания и сооружения, построенные в 1974 году в России
Пионеры-герои
1974 год в Пермском крае